Het judotoernooi in de klasse tot 73 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op maandag 30 juli 2012. Regerend olympisch kampioen was Elnur Mammadli uit Azerbeidzjan. In totaal kwamen 34 judoka's uit 34 landen uit in de lichtgewichtklasse. De Amerikaan Nick Delpopolo werd op maandag 6 augustus 2012 door het IOC uit de uitslag genomen na een positieve dopingtest wegens het gebruik van cannabis.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Mannen 073